Bolinder är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. I april 2016 varföljande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarinanterna
 Bolinder 542
 Bohlinder 25
Tillsammans blir detta 567 personer.

Personer med efternamnet Bolinder
Anton Bolinder (1915–2006), höjdhoppare
Axel Magnus Bolinder (1827–1902), ämbetsman och politiker
 Birgitta Bolinder, feminist
Carl Gerhard Bolinder (1818–1892), industriman
Erik Bolinder (1921–2003), författare inom arbetarskydd och företagshälsovård
Erik August Bolinder (1863–1930), industriman
Ester Bolinder (1894–1984), författare av flickböcker
 Folke Bolinder (1922–2018), ingenjör, professor i elkretsteori
Gustaf Bolinder (1888–1957), etnograf och forskningsresande
Inger Bolinder-Palmér, översättare till svenska, verksam sedan 1996
 Jean Bolinder, flera personer
Jean Bolinder (författare) (1935–2020), författare och konstnär
 Jean Bolinder (industriman) (1813–1899)
Johan Erik Bolinder (1768–1808), konstnär, miniatyrmålare
Nils Bolinder (1884–1961), ingenjör, generaldirektör för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
Per-Uno Bolinder (1892–1973), författare och redaktör för Nationell Tidskrift
Tage Wilhelm Theodor Bolinder, lärare vid Önnestads folkhögskola, verksam 1879–1907
Ulla Bolinder (född 1948), författare av kriminalromaner
Verena Bolinder (1923–2003), författare om Sydamerika

Se även
Bolinders, mekanisk verkstad, grundad 1844 i Stockholm, senare i Kalhäll, Järfälla kommun
AB Bolinder-Munktell, grundad 1932. traktor- och maskintillverkarei Eskilstuna, senare Volvo BM
Bolinder strand, bostadsområde i Kallhäll, Järfälla kommun
Bolindermuseet, museum i Kallhäll, Järfälla kommun
Bolinderska palatset, uppfört 1874–1877, del av Grand Hôtel, Stockholm

Referenser

Svenska efternamn